María Laura de Bélgica (Woluwe-Saint-Lambert, Bruselas; 26 de agosto de 1988) es una archiduquesa de Austria-Este y princesa de Bélgica, es la segunda hija de la princesa Astrid de Bélgica y el archiduque Lorenzo de Austria-Este. Es por tanto nieta del rey Alberto II de Bélgica y sobrina del actual rey belga Felipe I.

Actualmente es la novena en la línea de sucesión al trono belga.

Biografía

Nacimiento 
María Laura nació el 26 de agosto de 1988 en la Clínica Universitaria Saint-Luc, en Woluwe-Saint-Lambert de Bruselas, Bélgica.

Educación 
María Laura estudió en Basilea, Suiza, hasta 1993 cuando sus padres se trasladaron a Bélgica. Fue educada, al igual que sus hermanos, en la escuela jesuita y completó su educación secundaria en la Escuela Internacional de San Juan de Waterloo, durante este período estuvo involucrada en un accidente de tráfico, cuando el autobús escolar en el que viajaba chocó contra tres coches y dio varias vueltas de campana, la princesa resultó ilesa.

Posteriormente estudió en Londres, donde cursó chino. Entre los años 2007-2008 pasó tiempo en China como parte de sus estudios.

La princesa habla fluido francés, alemán y holandés (los idiomas oficiales de Bélgica) así como inglés.

Matrimonio 
La princesa Maria Laura y Guillermo Isvy anunciaron su compromiso en la Navidad de 2021. La boda tuvo lugar el día 10 de septiembre de 2022, en una doble cereremonia. Primero en el Ayuntamiento de Bruselas, y posteriormente en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula.

Ancestros

Títulos y estilos 
 26 agosto 1988 a 2 diciembre 1991: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa María Laura de Austria-Este, princesa real de Hungría y Bohemia
 2 diciembre 1991 a 7 febrero 1996: Su Alteza Imperial y Real la princesa María Laura de Bélgica, archiduquesa de Austria-Este, princesa real de Hungría y Bohemia
 7 de febrero de 1996 - presente: Su Alteza Imperial y Real la princesa María Laura de Bélgica, archiduquesa de Austria-Este, princesa real de Hungría y Bohemia, princesa de Módena

Referencias

Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Casa de Austria-Este
Príncipes de Bélgica
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Católicos de Bélgica